Округ Йорк () располагается в штате Пенсильвания, США. Официально образован 19 августа 1749 года. По состоянию на 2010 год численность населения составляла 434 972 человека.

География 
По данным Бюро переписи США, общая площадь округа равняется 2 356,902 км2, из которых 2 341,362 км2 суша и 6,000 км2 или 0,640 % это водоемы.

Соседние округа 
 Адамс (на западе);
 Дофин (на северо-востоке);
 Камберленд (на севере);
 Ланкастер (на востоке);
 Харфорд, Мэрилэнд (на юго-востоке);
 Карролл, Мэрилэнд (на юго-западе);
 Балтимор, Мэрилэнд (на юге).

Население 
По данным переписи населения 2000 года в округе проживает 381 751 жителей в составе 148 219 домашних хозяйств и 105 531 семей. Плотность населения составляет 163,00 человек на км2. На территории округа насчитывается 156 720 жилых строений, при плотности застройки около 67,00-ми строений на км2. Расовый состав населения: белые — 92,76 %, афроамериканцы — 3,69 %, коренные американцы (индейцы) — 0,18 %, азиаты — 0,86 %, гавайцы — 0,03 %, представители других рас — 1,39 %, представители двух или более рас — 1,10 %. Испаноязычные составляли 2,96 % населения независимо от расы.

В составе 32,50 % из общего числа домашних хозяйств проживают дети в возрасте до 18 лет, 58,30 % домашних хозяйств представляют собой супружеские пары проживающие вместе, 9,00 % домашних хозяйств представляют собой одиноких женщин без супруга, 28,80 % домашних хозяйств не имеют отношения к семьям, 23,30 % домашних хозяйств состоят из одного человека, 9,20 % домашних хозяйств состоят из престарелых (65 лет и старше), проживающих в одиночестве. Средний размер домашнего хозяйства составляет 2,52 человека, и средний размер семьи 2,98 человека.

Возрастной состав округа: 24,60 % моложе 18 лет, 7,50 % от 18 до 24, 30,30 % от 25 до 44, 24,00 % от 45 до 64 и 24,00 % от 65 и старше. Средний возраст жителя округа 38 лет. На каждые 100 женщин приходится 96,70 мужчин. На каждые 100 женщин старше 18 лет приходится 93,80 мужчин.

Населённые пункты

Примечания

Ссылки 

  Официальный сайт правительства округа Йорк, штат Пенсильвания
  Национальная ассоциация округов США
  York County official website
  Official Travel and Tourism site
  York County Heritage Trust
  York County history from the York Daily Record/Sunday News
  York County USGenWeb Project
  York Town Square history blog

Округа Пенсильвании